Пшиш (устар. Пшик; ) — река в Краснодарском крае и Республике Адыгея, левый приток Кубани, впадает в Краснодарское водохранилище.

Физико-географическая характеристика 

До заполнения Краснодарского водохранилища длина реки составляла 258 км, в настоящий момент её длина существенно сократилась в результате затопления низовий. В результате создания водохранилища площадь водосборного бассейна Пшиша также сократилась, ранее она составляла 1850 км².

Образуется слиянием рек Большой и Малый Пшиш, берущих начало на северных склонах горы Шесси Главного Кавказского хребта. В верховьях течёт в глубокой и узкой долине, по выходе из гор долина расширяется. Питание смешанное, с преобладанием дождевого. Паводки. Среднегодовой расход воды — около 25 м³/с, наибольший — около 1000 м³/с. Ледовый режим неустойчив, в отдельные годы река не замерзает. Сплавная. На реке — г. Хадыженск.

Основные притоки: Гунайка, Цице.

Некоторые населённые пункты на Пшише: Алтубинал, Терзиян, Папоротный, Гойтх, Октябрьский, Навагинское, Шубинка, Куринская, Станционный, Хадыженск, Кабардинская, Лесогорская, Черниговская, Тверская, Гурийская, Бжедуховская, Габукай, Рязанская, Кунчукохабль, Городской.

Притоки 
 Фильтук (Курго) (правый)
 Плес (левый)
 сток из Ганжинского водохранилища и канала (правый)
 Кошка (балка Кошка) (правый)
 Профиль (балка Профиль) (левый)
 Цице, у станицы Гурийская (левый)
 Широкая Балка (левый)
 Хадыжка (правый)
 Хадажка (Тушепс) (правый)
 Кура (левый)
 Сосновка (правый)
 Шубинка (правый)
 Навагинка (левый)
 Малый Тук (левый)
 Большой Тук (левый)
 Гунайка (правый)
 Елизаветка (левый)
 Холодная Щель (левый)
 Караковская Щель (левый)
 Большой Пшиш, левая составляющая р. Пшиш
 Малый Пшиш, правая составляющая р. Пшиш

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Притоки Кубани
Реки Краснодарского края
Реки Адыгеи